Hit Me Like a Man — второй мини-альбом американской альтернативной группы The Pretty Reckless, изданный 6 марта 2012 года в формате цифровой дистрибуции звукозаписывающим лейблом Interscope Records. CD-диск был издан 3 апреля 2012 года. В мини-альбом вошли три новые песни группы, а также концертные записи двух песен из их дебютного альбома Light Me Up.

Список композиций

Примечания 

Мини-альбомы Interscope Records
Мини-альбомы 2012 года
Альбомы The Pretty Reckless